Ernesto Beckmann Geisel (1907–1996) – brazylijski generał, polityk
 Ernst Otto Beckmann (1853–1923) – niemiecki chemik
 Franz Beckmann (1810–1868) – niemiecki teolog katolicki i historyk, profesor w Królewskim Liceum Hosianum w Braniewie.
 Johann Christoph Beckmann (1641–1717)
 Michael Beckmann  (ur. 1961) – niemiecki muzyk i kompozytor muzyki filmowej
 Mikkel Beckmann (ur. 1983) – duński piłkarz występujący na pozycji skrzydłowego
 Max Beckmann (1884–1950) – niemiecki malarz, rysownik, rzeźbiarz, grafik i pisarz
 Fokke Beckmann (ur. 1986) – niemiecki wioślarz
 Olaf Beckmann (ur. 1984) – niemiecki wioślarz